Konzeptpapier steht für:
 Verschriftlichung eines Konzepts, siehe Entwurf
 Konzeptpapier (Papiersorte), kostengünstige Papiersorte